Грифон (Grifo; Griffon) може да се отнася за:

 Грифон, митично същество, полу-лъв, полу-орел, „кучетата на Зевс“
 Грифон (Каролинги), син на Карл Мартел и втората му съпруга Сванхилда